Elektrická dráha je nejčastěji označení pro kolejové dráhy poháněné elektřinou z trakčního vedení. Viz:
 Elektrická tramvaj
 Elektrická železnice, viz též Železniční napájecí soustava